Kuk steht für folgende geographischen Objekte:
 Kuk (Papua-Neuguinea), archäologische Fundstätte in Papua-Neuguinea
 Kuk (Julische Voralpen), 1243 m, Berg zwischen Sočatal und Val Cosizza bei Kobarid, Slowenien
 Kuk (Brač), 342 m, Hügel auf der Insel Brač, Kroatien
 Kuk-River, Fluss zur Tschuktschensee, Alaska, Vereinigte Staaten
 Historische Agrarlandschaft von Kuk, archäologische Fundstätte in Papua-Neuguinea

Kuk ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kuk (1853–1935), österreichischer General und Militärgouverneur
 Viktor Kuk (* 1989), deutscher Leichtathlet 

Kuk oder KuK steht für:
 Kuk, altägyptische Gottheit, siehe Kek
 KuK (Fernsehsendung), deutsches Fernsehmagazin (1993–1997)
 KuK, Kollegen und Kolleginnen

KuK oder kuk steht für:
 Kommunismus und Klassenkampf, politische Zeitung
 Kunst- und Kulturzentrum Monschau
 Kultur- und Kongresszentrum Gera

k.u.k. steht für:
 kaiserlich und königlich

Siehe auch:
 Kuck
 Cook
 Couque, Volumenmaß

Abkürzung